Juniorverdensmesterskabet i håndbold for mænd 2017 var det 21. junior-VM i håndbold for mænd, slutrunden havde deltagelse af 24 hold og blev afviklet i Algeriet fra 18. til 30. juli 2017. Det var første gang at Algeriet var vært og tredje gang at Junior-VM for mænd blev holdt i Afrika.

Spanien vandt deres første titel, da de slog Danmark 39–38 i finalen. Frankrig vandt bronze ved at slå Tyskland 23–22.

Kvalificerede hold 

Europa
  (Vinder af Junior-VM i håndbold 2015 (mænd))
  (Vinder af Junior-EM i håndbold 2016 (mænd))
  (Nr. to ved Junior-EM i håndbold 2016 (mænd))
  (Vinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 1)
  (Vinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 2)
  (Vinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 3)
  (Vinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 4)
  (EVinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 5)
  (Vinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 6)
  (Vinder af de europæiske kvalifikationer i gruppe 7)

Afrika
  (Vært)
  (Vinder af ved de afrikanske juniormesterskaber i håndbold 2016 for mænd)
  (Nummer ved de afrikanske juniormesterskaber i håndbold 2016 for mænd)
  (4. plads ved de afrikanske juniormesterskaber i håndbold 2016 for mænd)

Asien
  (Asiatisk mester)
 
 

Amerika
  (Vinder af de panamerikanske juniormesterskaber i håndbold 2017 for mænd)
  (Nr. to ved de panamerikanske juniormesterskaber i håndbold 2017 for mænd)
  (Nr. tre ved de panamerikanske juniormesterskaber i håndbold 2017 for mænd)
  (4. plads ved de panamerikanske juniormesterskaber i håndbold 2017 for mænd)

Oceanien

Indledende runde 
Tidsplanen blev annonceret den 7. juni 2017.

Alle tider er lokale (UTC+1).

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Oversigt 

5. plads oversigt

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

5.–8. plads semifinaler

Semifinaler

Kamp om syvendeplads

Kamp om 5. plads

Kamp om tredjeplads

Finale

Endelige placeringer

Statistik

Topmålscorere 

Kilde: IHF

Topmålmænd 

Kilde: IHF

Hæder

MVP 
 Venstre-back:  Lasse Møller

All-star holdet 
 Målmand:  Xoan Ledo
 Højre fløj:  Aleix Gómez
 Højre back:  Dika Mem
 Centre back:  Mátyás Győri
 Venstre back:  Lasse Møller
 Venstre fløj:  Lukas Mertens
 Pivot:  Magnus Saugstrup

Referencer 

Håndbold i 2017
VM i håndbold